Карлос Салинас де Гортари има више значења:

 Карлос Салинас де Гортари (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Карлос Салинас де Гортари (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Карлос Салинас де Гортари, Сан Пабло де лос Валдез (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Карлос Салинас де Гортари, Сан Салвадор (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Карлос Салинас де Гортари (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Карлос Салинас де Гортари (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Карлос Салинас де Гортари (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Карлос Салинас де Гортари, Ла Естансија (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику